Александар „Ацо” Јовановски (Скопље, 31. децембар 1930 — Скопље, 18. март 2016) био је југословенски и македонски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те▲
|-
| 1952. || Фросина || Климе
|-
| 1955. || Вучја ноћ || /
|-
| 1959. || Виза зла || Цветко
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те▲
|-
| 1961. || Мирно лето || Крле „Снагата”
|-
| 1962. || Крст Ракоц || /
|-
| 1965. || Дани искушења || Човек на железничкој станици 
|-
| 1967. || Македонска крвава свадба || /
|-
| 1968. || Планина гнева || Владимир
|-
| 1969. || Време без рата || Иљуш
|-
| 1969. || Сеништа ТВ филм || Освалд
|-
| 1969. || Повратак из раја ТВ филм || Ненад
|-
| 1969. || Бамја ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те▲
|-
| 1970. || Цена града || Најдо
|-
| 1970. || Мојсие од малото место ТВ филм || /
|-
| 1970. || Коктел за четворица ТВ филм || /
|-
| 1971. || Жеђ || Марко
|-
| 1971. || Црно семе || Христос
|-
| 1971. || Македонски део пакла || Коста
|-
| 1971. || Понижени и навредени ТВ филм || /
|-
| 1972. || Настан можеби последен ТВ филм || /
|-
| 1973. || Недела ТВ филм || /
|-
| 1975. || Волшебното самарче ТВ серија || /
|-
| 1975. || Јад || /
|-
| 1975. || Сељачка буна 1573 || Петров отац
|-
| 1975. || Светецот од Слатина ТВ филм || /
|-
| 1975. || Картотека ТВ филм || /
|-
| 1976. || Најдужи пут || Трипун
|-
| 1976. || Војвода Спиро Црне ТВ филм || /
|-
| 1976. || Морава 76 ТВ мини серија || /
|-
| 1977. || Најдужи пут ТВ серија || Трипун
|-
| 1977. || Сослушувањето на железничарот ТВ филм || Трпе
|-
| 1979. || Анно домини 1573 ТВ серија || Петров отац
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те▲
|-
| 1980. || Учителот ТВ филм || Глигор Прличев
|-
| 1980. || Оловна бригада || Сило
|-
| 1981. || Црвени коњ || Сабрија
|-
| 1982. || Илинден ТВ серија || Димо
|-
| 1982. || Јагне на ражен ТВ филм || Војдан
|-
| 1983. || Записник ТВ филм || /
|-
| 1983. || Црвениот коњ ТВ серија || /
|-
| 1984. || Јуначко колено ТВ серија || Јанаки Карев
|-
| 1985. || На наш начин ТВ серија || Киро
|-
| 1985. || Сомнително лице ТВ филм || Алекса
|-
| 1985. || Пријатели ТВ филм || /
|-
| 1985. || Јазол || Август Рицман
|-
| 1986. || Обећана земља || Колонист (као Александар Јовановски)
|-
| 1987. || Трето доба ТВ серија || /
|-
| 1987. || Претежно ведро ТВ серија || /
|-
| 1987. || Хај-Фај || /
|-
| 1989. || Мугра ТВ филм || Кино-оператерот
|-
| 1989. || Еурека ТВ серија || проф. Кохињ 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те▲
|-
| 1990. || Трст виа Скопје ТВ серија || /
|-
| 1992. || Време, живот || /
|-
| 1992. || Сили во воздухот ТВ филм || Тошо
|-
| 1993. || Македонска сага || /
|-
| 1995. || Ангели на отпад || Директорот
|-
| 1995. || Заборавени ТВ филм || Претседателот
|-
| 1998. || Салон Хармони ТВ серија || Илија
|-
| 1998. || На Балканот не се пие цај ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те▲
|-
| 2000. || Глас Кратки филм || /
|-
| 2000 2001. || Погрешно време ТВ серија || Спасе
|-
| 2006. || Стрмоглави ТВ филм || Стариот на Ико
|}

Референце

Литература

Спољашње везе 
 

Рођени 1930.
Умрли 2016.
Македонски глумци
Југословенски глумци
Скопљаци
Добитници награде Славица